Архангело-Тюриковский переулок — улица на севере Москвы, в районе Северный Северо-Восточного административного округа между Челобитьевским шоссе и храмом Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове.

Происхождение названия 
Безымянный проезд получил название Архангело-Тюриковский переулок в январе 2018 года по историческому названию села Архангельское-Тюриково. Переулок стал первым в районе Северный.

Описание 
Переулок начинается от Челобитьевского шоссе, проходит на север до храма Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове. Далее просёлочная дорога выходит на бульвар Академика Ландау.

Примечания

Ссылки 
 
 

Улицы Москвы, появившиеся в 2018 году